

Cinema/Televisione 
 Assassins... – cortometraggio del 1992 diretto da Mathieu Kassovitz
 Assassins – film del 1995 diretto da Richard Donner
 Assassin(s) – film del 1997 diretto da Mathieu Kassovitz
 Assassins – film del 2014 diretto da Michael Bonomo
 Assassins – serie televisiva di fantascienza italiana creata da Salvatore Martine

Letteratura 
 Assassini (Assassins) – romanzo di Nicholas Mosley
 Assassins – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 1999, della serie Left Behind

Musica 
 Assassins – musical del 1991 di Stephen Sondheim e John Weidman
 Assassins – album degli Into a Circle del 1998
 L'Assassins – gruppo musicale garage rock statunitense

Pagine correlate 
 Assassin
 The Assassins